Dinamo Tbilisi kan syfta på:

 FK Dinamo Tbilisi – en fotbollsklubb från Tbilisi i Georgien
 BK Dinamo Tbilisi – en basketklubb från Tbilisi i Georgien